

Personnalités 

 Daniel Villey (1910-1968), économiste français ;
 Edmond Villey (1848-1924), économiste français ;
 Famille Villey, scientifiques, juristes et universitaires ;
 Jean Villey (1885-1948), physicien français ;
 Michel Villey (1914-1988), philosophe français du droit ;
 Pierre Villey (1880-1933), universitaire français spécialiste de la littérature du  ;
 Raymond Villey (1913-1999), professeur français de médecine.

Lieux
 Villey-le-Sec, commune du département de Meurthe-et-Moselle
 Villey-Saint-Etienne, commune du département de Meurthe-et-Moselle
 Villey-sur-Tille, commune du département de la Côte-d'Or
 Le Villey, commune du département du Jura